Katrin und die Welt der Tiere war eine deutsche Fernsehserie die 2009 bis 2010 auf Super RTL erstausgestrahlt wurde.

Handlung 
Katrin ist ein zwölfjähriges Mädchen, das zusammen mit ihrer Mutter in einer Etagenwohnung lebt. Katrin liebt Tiere und ist immer interessiert daran, Wissenswertes über die verschiedensten Tiere wie Kängurus, Papageien oder Spinnentiere zu erfahren. Ihr Onkel Andreas, der als Tierpfleger im Zoo arbeitet, ist ihr dabei eine große Hilfe. Oft erhält Katrin auf diese Weise auch Anregungen für die Lösung alltäglicher Probleme.

Weblinks 
 
 Katrin und die Welt der Tiere auf fernsehserien.de

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Deutschland)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre
Super RTL
Kinder- und Jugendfernsehserie